„Dupuy de Lôme” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale, na cześć konstruktora Dupuya de Lôme:
 „Dupuy de Lôme” – niezbudowany krążownik pancernopokładowy typu Alger z lat 80. XIX wieku
 „Dupuy de Lôme” – krążownik pancerny z końca XIX wieku
 „Dupuy de Lôme” (Q105) – okręt podwodny typu Dupuy de Lôme z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów